Demiroluk bezeichnet folgende Orte:

 Demiroluk (Tufanbeyli), Ortschaft im Landkreis Tufanbeyli der türkischen Provinz Adana
 Demiroluk (Yıldızeli), Ortschaft im Landkreis Yıldızeli der türkischen Provinz Sivas